Herbe rouge peut faire référence à :
 L'Herbe rouge, roman de Boris Vian paru en 1950 ;
 Les Herbes rouges, maison d'édition québécoise fondée en 1968 ;
 L'Herbe rouge, téléfilm de Pierre Kast sorti en 1985, adapté du roman ;

Voir aussi 
 L'Herbe bleue